As eleições parlamentares irlandesas de 1982 foram realizadas a 18 de Fevereiro, apenas 9 meses depois das eleições realizadas em Junho de 1981.

Estas eleições foram antecipadas após, o governo de coligação entre Fine Gael e Partido Trabalhista, ter visto as suas medidas de cortes nos gastos sociais e de aumento de impostos serem chumbadas no parlamento, e, com isto, o Taoiseach Garret FitzGerald, pediu a dissolução do Dáil e convocação de novas eleições.

Os resultados das eleições, deram um quadro parlamentar semelhante às eleições de 1981, com o Fianna Fáil a ganhar 4 deputados e ficar com 81 deputados e 47,3% dos votos, enquanto que, o Fine Gael, apesar de ter perdido 2 deputados, ficou com 63 lugares e subiu para os 37,3% dos votos.

O Partido Trabalhista, apesar de ter caído por os 9,1% dos votos, ficou com o mesmo número de deputados que detinha, 15, enquanto que, o partido marxista, o Partido dos Trabalhadores, conquistou mais 2 deputados, ficando com 3 lugares no parlamento e 2,3% dos votos.

Após as eleições, o Fianna Fáil formou um governo minoritário, com apoio parlamentar de 2 deputados independentes e do Partido dos Trabalhadores.

Resultados oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Eleições na Irlanda
Eleições em 1982